Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова — государственное высшее музыкальное учебное заведение в Ростове-на-Дону.

История 
Ростовская консерватория была открыта в 1967 году как Ростовский государственный музыкально-педагогический институт, в 1992 году преобразована в Ростовскую государственную консерваторию с присвоением имени С. В. Рахманинова. В 2004 году консерватории присвоен статус Академии.

Ростовская консерватория — учебное заведение музыкальной культуры и искусства Северного Кавказа и Юга России. Ею подготовлено 4000 специалистов — пианистов, дирижёров, хормейстеров, композиторов, музыковедов, оперных и камерных певцов, исполнителей на всех оркестровых струнных, духовых и ударных, народных инструментах, эстрадно-джазовых музыкантов. Более 400 из них стали лауреатами и дипломантами международных, всесоюзных, всероссийских конкурсов, 70 удостоены почетных званий Российской Федерации в области культуры и искусства, 60 защитили диссертации, 25 — профессора, 50 — доценты различных отечественных и зарубежных вузов.

Два десятилетия консерватория единственная обеспечивала подготовку высококвалифицированных кадров для музыкальных учреждений и учебных заведений всех уровней Юга России. Значительная часть Ростовской организации Союза композиторов России и её руководители — выпускники консерватории.

В 1982 году в РГК была открыта первая в СССР кафедра эстрадно-джазовой музыки, которую возглавил первый в стране профессор эстрадной и джазовой музыки (1989) Ким Назаретов.

В 1998 году консерватория стала лауреатом конкурса «Окно в Россию» по номинации «Институт искусств года», проведенного газетой «Культура», а также обладателем специальной премии общероссийского государственного телевизионного канала «Культура». В 1992 году консерватория начала регулярную издательскую деятельность, а в 2002 году — был организован редакционно-издательский отдел. В 1993 году в структуре консерватории был открыт Лицей — 11-летка для особо одаренных детей — ныне Средняя специальная музыкальная школа 11-летка (Колледж), что дало возможность целенаправленной подготовки талантливых детей с раннего возраста к поступлению в вуз. В 1993 году была открыта аспирантура по специальности 17.00.02 — Музыкальное искусство и ассистентура-стажировка (аспирантура) по всем творческо-исполнительским специальностям. С 1995 года функционирует Южный межотраслевой центр (ныне Институт) повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов творческих профессий, в котором повысили квалификацию около 2000 слушателей из высших и средних специальных учебных заведений и учреждений культуры и искусства Северного Кавказа и Южно-Российского региона.

Научная, концертная и творческая деятельность 

Определяющая характеристика творческого вуза — осуществляемая им художественная деятельность. Её главные составляющие: концертная работа, музыкальная наука (музыковедение), композиторское творчество.

Уже в первые месяцы становления вуза, когда студентов было всего около 70, и ещё не вполне сформировался профессорско-преподавательский состав, состоялись первые афишные концерты и прошла научная конференция. Ныне Ростовская консерватория ежегодно осуществляет крупные концертные проекты, является центром научно-исследовательской и методической мысли в области музыкального искусства на Юге России.

Первым проректором по научной и концертной работе был Н. Ф. Орлов. Затем в разные годы эту должность занимали М. Н. Саямов, Н. Ф. Тифтикиди, Г. Р. Тараева, Е. Г. Шевляков, В. М. Гузий. С 1991 по 1998 и с 2002 по 2007 годы научную и концертную деятельность консерватории возглавляет доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, профессор А. М. Цукер. С 2007 года эти функции разделены: А. М. Цукер сохранил за собой руководство научной работой (с 2007 по 2010 годы), помощником ректора по концертной и творческой работе назначен композитор, профессор Г. Ю. Толстенко.

Научно-творческую деятельность консерватории дополняет работа диссертационного совета, аспирантуры, отдела редактирования и информации, концертно-рекламного отдела. В рамках этой деятельности осуществляется научно-исследовательская и научно-методическая работа педагогов и студентов, организация и проведение научных конференций, концертов и фестивалей, подготовка и защита кандидатских диссертаций, публикация научных и методических трудов.

Традиционным стало проведение международных, всероссийских фестивалей и параллельно — научных конференций, посвященных общей теме. В числе наиболее значительных таких акций — «Отечественная культура XX века и духовная музыка», «Моцарт — Прокофьев», «Рахманиновские дни в Ростове», «Бытовая музыкальная культура: история и современность», «Музыкальный мир романтизма: от прошлого к будущему», «Шуберт — XX век», «Искусство на рубежах веков», «Музыкальная культура православного мира», «Музыкальная культура христианского мира» (к 2000-летию Рождества Христова), «Музыка в информационном мире», «Старинная музыка сегодня», конференции «Музыка и музыкант в меняющемся социокультурном пространстве» и фестиваль «Единый мир музыки», «Приношение Д. Д. Шостаковичу. К 100-летию со дня рождения», «Моцарт и моцартианство».
Подобные конференции сопровождаются открытыми лекциями, семинарами, мастер-классами, выставками, экскурсиями. В рамках каждой конференции работает студенческая секция.

Регулярно проходит фестиваль детского хорового искусства «Певчие третьего тысячелетия»; с первого по третий он проводился как всероссийский, четвёртый и пятый обрели статус международных. Были проведены также всероссийские фестивали, посвященные ведущей отраслевой газете «Музыкальное обозрение», фестивали «Ростовский Jazz: прошлое, настоящее, будущее», «60-летию Великой Победы посвящается».

Широкий диапазон актуальной проблематики в различных областях музыкальной науки и образования рассматривался на конференциях «Вопросы совершенствования музыкального образования и воспитания», «История, теория и практика исполнительства на духовых и ударных инструментах», «30 лет консерваторской науки», «Учебные пособия и дидактические материалы в учебном процессе ДМШ, училищ, вузов: состояние и перспективы»; «Дни науки в Ростовской консерватории», посвященные юбилею диссертационного совета, «М. И. Глинка и мировая культура. К 200-летию со дня рождения», «Музыкальное содержание: современная научная интерпретация».

В 2002 году при РГК начинает свою работу Творческий научно—просветительский центр «Рахманинов—Лосев», возглавляемый профессором Н. В. Бекетовой. Вот уже в течение 10 лет центр занимается изучением, сохранением и популяризацией творческого наследия С. В. Рахманинова и А. Ф. Лосева.

Консерватирей проводится международный фестиваль современной музыки «Ростовские премьеры», в котором участвуют крупнейшие композиторы наших дней. Концертные программы ориентированы на сочинения ныне живущих мастеров мирового уровня, никогда не звучавшие в Ростове, в присутствии авторов.

«Ростовские премьеры» — проект, ставший в начале XXI века своеобразной визитной карточкой вуза. Ростовская консерватория выступила инициатором и главной движущей силой такого фестиваля в 2001 году.

Первый фестиваль включал 7 концертов, второй — 10, третий — 18.

Концертная деятельность консерватории имеет и большое музыкально-просветительское значение. Каждый концертный сезон отмечен расширением географии выступлений и увеличением их количества — до 800 и более концертов ежегодно.

География выступлений солистов, ансамблей, больших коллективов охватывает весь регион Юга России (Ростов, Таганрог, Шахты, Волгодонск, Новочеркасск, Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Ставрополь, Майкоп, Владикавказ и др.). Концерты проходят во многих городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове, Салехарде, Лабинске, Саранске, Новом Уренгое, Конаково, ближнего зарубежья — Украине (Киев, Ворзель, Львов, Донецк, Северодонецк), Белоруссии (Минск, Осиповичи), а также в городах Австрии, Англии, Германии, Греции, Италии, Польши, Финляндии, Франции, Японии, США, Эквадора. Успешные гастроли, участие в международных конкурсах и фестивалях являются показателем высокого профессионального мастерства лучших солистов и коллективов консерватории.

Многие ведущие педагоги, работающие на всех исполнительских кафедрах консерватории, известны в стране и за рубежом как высокопрофессиональные солисты. Концертно-исполнительская деятельность педагогов направлена на популяризацию академического музыкального искусства. Многие программы и концертные циклы ориентированы на самую широкую слушательскую аудиторию, в том числе детскую и юношескую.

Педагоги-исполнители участвовали в фондовых записях на радио, телевидении. Отечественными и зарубежными фирмами было выпущены десятки компакт-дисков с участием педагогов консерватории (публично представленные и записанные на аудио- и видео-носители концерты, согласно приказу Рособрнадзора, приравниваются к монографиям).

Активную концертную деятельность ведут свыше 25 художественных коллективов разных стилей и составов. В их числе — оркестры: симфонический (худ. рук. и дирижёр народный артист России, проф. С. А. Коган), народных инструментов (проф. Ю. Б. Машин), духовых инструментов (доцент В. Е. Вилинов), джаз-оркестр — биг-бенд (проф. П. К. Назаретов и А. Н. Олейников). Педагоги кафедры хорового дирижирования возглавляют свыше 10 хоровых коллективов: большой хор консерватории и мужской хор (профессор Ю. И. Васильев), женский и камерный хоры (профессор Г. В. Хорошайло), детские хоры колледжа при РГК и Донская хоровая капелла «Анастасия» (проф. С. А. Тараканов), хор Ростовского музыкального театра (засл. деятель искусств России, проф. Е. М. Клиничева), Синтез-хор «Певчие Тихого Дона» (народный артист России, проф. В. И. Гончаров), хор детской музыкальной школы им. Н. А. Римского-Корсакова (засл. работник высшей школы России, проф. Э. Я. Ходош), хор детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского (засл. деятель Всероссийского музыкального общества, доцент Е. В. Седых), народный хор (засл. артистки России, профессор Л. А. Мельниченко и Р. Квасова). Оперная студия консерватории ежегодно представляет полноценные оперные спектакли — на камерной сцене музыкального театра, в костюмах, с участием симфонического оркестра.

Научные интересы ученых-музыковедов" консерватории сосредоточены вокруг нескольких исследовательских направлений, проблематика которых в полной мере соответствует приоритетным установкам современной музыкальной науки и искусствознания в целом:
 история отечественной и зарубежной музыки в контексте культуры;
 музыка XX—XXI веков (изучение творчества современных отечественных и зарубежных композиторов);
 массовые жанры (оперетта, джаз, рок-музыка, авторская песня и т. д.) и их взаимодействия с академическими;
 русская и западноевропейская духовная музыка;
 теория музыки (исследования в области полифонии, гармонии, семантики музыкального языка, жанра, формы, тематизма, языка, оркестрового письма);
 эстетика и философия искусства;
 культура Донского края и степного Предкавказья;
 музыкальное образование, педагогика, методики;
 музыкальное исполнительство, психология творческой деятельности (музыкальных способностей, творческой адаптации исполнителей, роли сознательного и бессознательного в деятельности музыканта).

С начала 1990-х годов Ростовская консерватория осуществляет издательскую деятельность. В 2002 году при проректоре по научной работе организован редакционно-издательский отдел (ныне отдел редактирования и информации), который возглавляет доктор искусствоведения, проф. А. Я. Селицкий. П

В 2011 году был проведён фестиваль «Музыка и молодежь: композиторы Дона и Северного Кавказа — студенчеству».

Международная деятельность 

Международная деятельность развивается по нескольким направлениям. В вузе созданы все условия для обучения иностранных граждан: проходят подготовку студенты, аспиранты и стажеры из Китая, Японии, Украины. Здесь они могут защищать диссертации. В международных фестивалях и научных конференциях участвуют музыканты из разных стран. Регулярно проходят мастер-классы лекции, индивидуальные занятия со студентами консерватории видных зарубежных музыкантов разных специальностей — композиторов, дирижёров, вокалистов, исполнителей на фортепиано, скрипке, виолончели, духовых инструментах, музыковедов (Англия, Белоруссия, Бельгия, Германия, Грузия, Италия, Иран, Канада, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Польша, США, Таджикистан, Украина, Франция, Швейцария, Шотландия).

Развиваются в последние годы творческие и образовательные связи с Государственной Королевской Академией музыки и драмы г. Глазго (Шотландия). Ещё в 1980-е годы, в рамках культурных связей Ростова с городом-побратимом Глазго, студенты и преподаватели РГК регулярно концертировали в Шотландии, а шотландские музыканты выступали в консерватории. В 1990-е годы прошли двухмесячные стажировки студентов Академии по специальностям фортепиано, альт, виолончель, камерный ансамбль и одномесячная стажировка двух профессоров из Шотландии в РГК. В свою очередь, студенты консерватории во время пребывания в Глазго получали консультации и мастер-классы в Шотландской Академии.

В 2000-е годы состоялись два визита делегации Академии музыки и драмы в Ростов и ответный визит ректора РГК проф. А. С. Данилова в Глазго. Подписана «Программа партнерства в сфере музыкальной культуры и образования», предусматривающая развитие сотрудничества во всех сферах деятельности, прежде всего в области оперного искусства, джаза, традиционной музыкальной культуры (фольклора), композиции, обмен преподавателями и студентами.

В мае 2010 г. Ростовская консерватория провела двухнедельный международный фестиваль современной музыки, посвященный 65-летию Победы с премьерными исполнениями сочинений композиторов стран антигитлеровской коалиции (США, Великобритании, Франции, России).

Художественные коллективы 

 Симфонический оркестр
 Хор
 Оперная студия
 Оркестр духовых инструментов
 Оркестр народных инструментов
 Биг-бенд
 Ростовский камерный хор
 Донская хоровая капелла "Анастасия"
 Народный хор консерватории
 Женский и камерный хоры
 Синтез-хор "Певчие Тихого Дона"
 Детский хор

Руководство 

 Ректор — Михаил Петрович Савченко, народный артист РФ, профессор.
 Проректор по учебной работе — Елена Владимировна Показанник, профессор.
 Проректор по научной работе — Александра Владимировна Крылова, доктор культурологии, профессор.
 Проректор по концертно-творческой работе, советник ректора — Александр Степанович Данилов, народный артист РФ, профессор.
 Декан факультетов ДВИМиК и оркестрового — Миран Кегамович Аргусов, профессор.
 Декан по начальному и среднему специальному образованию, директор ССМШ (колледжа) — Алексей Александрович Хевелев, доцент.
 Председатель профсоюзного комитета — Галина Викторовна Мурадян, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, доцент.
 Декан по воспитательной работе — Алексей Александрович Хевелев, доцент.
 Декан факультетов фортепианного, оркестрового, ДВИМиК, отделения звукорежиссуры — Виталий Семенович Ходош, заслуженный деятель искусств РФ, профессор, композитор.

Кафедры 

 Кафедра специального фортепиано
 Кафедра струнных инструментов
 Кафедра духовых и ударных инструментов
 Кафедра оркестрового и оперного дирижирования
 Кафедра сольного пения
 Кафедра оперной подготовки
 Кафедра хорового дирижирования
 Кафедра истории музыки
 Кафедра теории музыки и композиции
 Кафедра народных инструментов
 Кафедра эстрадно-джазовой музыки
 Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки
 Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
 Кафедра общего фортепиано
 Кафедра информационных и образовательных технологий
 Кафедра инновационной педагогики
 Кафедра музыкального менеджмента
 Кафедра музыкальной звукорежиссуры

Здание консерватории 

Здание консерватории, бывший Доходный дом Яблокова является памятником архитектуры регионального значения. Автором проекта здания является архитектор Дурбах, Николай Никитич. Корпус, выходящий на улицу Большая Садовая, был построен в 1901 году на средства купца Яблокова, корпус, выходящий фасадом на Будённовский проспект был пристроен в 1952 году. Автором проекта этого пристроенного здания с колоннами был ростовский архитектор X. X. Чалхушьян. Ранее на этом месте находился дом М. Ф. Мирошниченко.

В разное время в доме Яблокова были гостиница «Европа», кафе-кондитерская «Лор», синдикат «Ленинград-текстиль», винный склад, коммунальные квартиры, Ростовский государственной музыкально-педагогический институт и др. Перестройка здания проводилась 1968—1971 годах по проекту института «Ростовгражданпроект». В корпусе на Будённовском проспекте ранее находились Училище искусств, Клубы филателистов и шахматистов, спортзал, на верхних этажах были организации «Лесное хозяйство» и «Сельхозтехника»

Литература 
 35 лет Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. 1967—2002. 60 с.;
 Ростовский государственный музыкально-педагогический институт — Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова в документах и материалах (1987—1997) / публ. И. Саломатовой // Юж.-Рос. муз. альм. 2007. С. 223—288;
 Ростовский государственный музыкально-педагогический институт в документах и материалах (1973—1977) / публ. О. Ермак // Юж.-Рос. муз. альм. 2005. Ростов н/Д, 2006. С. 323—352;
 Ростовский государственный музыкально-педагогический институт в документах и материалах (1967—1972) / публ. О. Носовой // Юж.-Рос. муз. альм. 2004. Ростов н/Д, 2005. С. 410—439;
 Селицкий А. ВУЗ, похожий на самого себя // Астероид Б‑612. 2010. № 2. С. 40-43;
 Данилов А. С. У Ростовской консерватории — новый статус / беседу вела О. Твердохлебова // Академия. 2004. 19 марта. С. 2; Загробян Н. Охранная зона музыки // Ростов офиц. 2002. 11 июня. С. 15;
 Данилов А. С. Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова // Науч. мысль Кавказа. 1998. № 4. С. 80-84.
 Ростовской консерватория: события, лица. Ростов-на-Дону, 2013. Музыкальный ежегодник Приложение к «Южно-Российскому музыкальному альманаху». ISSN 2076-4766.

Ссылки 
 Официальный сайт Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова

Источники 

Южно-Российский музыкальный альманах South-Russian musical anthology. Научный журнал. Издается с 2005 года. С 2010 выходит два раза в год.

Консерватории по алфавиту